Budisavlje je naseljeno mjesto u općini Nevesinje, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

 Toma Budislavić Natalis, katolički biskup, roditelji iz Budisavlja

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj
Nevesinje